Generali Arena kan syfta på:

 Generali Arena, Prag
 Generali Arena, Wien